Mojoceratops perifania es la única especie conocida del género extinto Mojoceratops de dinosaurio ceratopsiano ceratópsido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, durante el Campaniense, en lo que hoy es Norteamérica. Pertenecientes a la subfamilia Chasmosaurinae, sus restos se han encontrado en  Alberta y Saskatchewan.  El género se basa en cráneos asignados por primera vez a especies del ceratópsido contemporáneo Chasmosaurus. Aunque se le dio su propio nombre en 2010, la investigación posterior ha sugerido que Mojoceratops puede un sinónimo de Chasmosaurus como se pensaba originalmente.

Es conocido a partir del holotipo TMP 1983.25.1, un cráneo parcial que incluye el parietal y de los paratipos TMP 1999.55.292, una rama aislado lateral del parietal derecho y NMC 8803, la barra central y las ramas laterales de parietales. AMNH 5656, AMNH 5401, NMC 1254, NMC 34832 y TMP 1979.11.147 fueron también referidos al género. Todos los especímenes de Mojoceratops fueron recolectados en la Formación Dinosaur Park de finales del Campaniense, hace 76.5–75 millones de años en el Grupo Belly River de Alberta y Saskatchewan, en el oeste de Canadá. Mojoceratops fue nombrado originalmente por Nicholas R. Longrich en 2010. Se basa en fósiles que fueron considerados por largo tiempo como pertenecientes a Chasmosaurus. El nombre genérico se deriva de mojo y el nombre específico significa "orgullo conspicuo" en griego, ambos se refieren al volante del cráneo. La especie se basa en fósiles que otros investigadores creen que pertenecen a Chasmosaurus.

La especie Chasmosaurus kaiseni, conocida de un cráneo casi completo, conocida por el espécimen AMNH 5401, aunque parcialmente restaurado, expuesto en el Museo Americano de Historia Natural, comparte rasgos en común con Mojoceratops perifania y puede representar la misma especie. Sin embargo, el parietal, el margen posterior de la gola, no se preservó, y fue restaurada con escayola basándose en otros especímenes de Chasmosaurus, lo cual ha causado confusión entre los científicos en las décadas anteriores. Debido a que el hueso parietal es crítico para determinar las diferencias entre especies de ceratópsidos como Chasmosaurus y Mojoceratops, C. kaiseni es considerado como un nomen dubium, en lugar de ser el sinónimo más antiguo de M. perifania. Longrich también consideró que el holotipo de Eoceratops probablemente sea un ejemplo de Mojoceratops. Lo consideraba demasiado mal conservado para una determinación confiable, especialmente porque pertenecía a un individuo juvenil, y lo consideraba también como un nomen dubium, en lugar de ser el sinónimo principal de M. perifania.  Una descripción general de 2016 de Chasmosaurus encontró que C. kaiseni y Eoceratops son referibles a Chasmosaurus sp. debido a la falta del parietal preservado en los holotipos de ambos.

Tras la asignación original del holotipo y otros cráneos a Mojoceratops, varios equipos de investigadores publicaron trabajos cuestionando la validez de este nuevo género. En 2011, Maidment & Barrett no pudo confirmar la presencia de ninguna característica supuestamente única, y argumentaron que Mojoceratops perifania era sinónimo de Chasmosaurus russelli. Campbell y sus colegas, en su análisis de 2016 de los especímenes de Chasmosaurus, estuvieron de acuerdo con las conclusiones de Maidment & Barrett, y agregaron que algunas características supuestamente únicas, como surcos en el hueso parietal, también estaban presentes en el holotipo de C. russelli y en varios grados, en otros especímenes de Chasmosaurus. Esta variabilidad, argumentaron, sugiere fuertemente que Mojoceratops era simplemente una etapa de crecimiento maduro de C. russelli.

El siguiente cladograma muestra la filogenia de Chasmosaurinae de acuerdo con un estudio realizado por Scott Sampson y colaboradores en 2010.

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte